Aqra ist der Name von

 Akrê, arabisch: 'Aqra, einer Stadt im Nordirak
 Bistum Aqra 
 Keldağ, arabisch: al-Dschabal al-'Aqra'

Siehe auch
 Akra